Грин Вали има више значења:
 Грин Вали (Јужна Дакота)
 Грин Вали (Аризона)
 Грин Вали (Висконсин)
 Грин Вали (округ Лос Анђелес, Калифорнија)
 Грин Вали (округ Солано, Калифорнија)
 Грин Вали (Илиноис)
 Грин Вали (Мериленд)